Dorfkirche Naundorf ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Dorfkirche Naundorf (Forst (Lausitz)) in Naundorf, Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Dorfkirche Naundorf (Gößnitz) in Naundorf, Stadt Gößnitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Siehe auch:
 St. Petrus, Paulus und Ursula (Naundorf) in der Einheitsgemeinde Kabelsketal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Nauendorf